Tonnoiriella är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Vaillant 1971. Tonnoiriella ingår i familjen fjärilsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjärilsmyggor
Tonnoiriella